Lemba steht für:
 Lemba (Volk), eine Bantu-Ethnie im südlichen Afrika.
 eine alternative Bezeichnung einer Bantu-Sprache in Kamerun, siehe Malimba
 Lemba (Angola), eine Gemeinde im Kreis Cunda Dia Baze, Angola
 Lemba (Zypern), ein Ort auf Zypern
 Lemba (Gattung), eine Heuschreckengattung

Personen:
 Artur Lemba (1885–1963), estnischer Komponist
 Theodor Lemba (1876–1962), estnischer Pianist

Lembá steht für:
 Lembá, ein Distrikt von São Tomé und Príncipe